Лидия Матвеева: Матвеева, Лидия (1925—1941) — пионер-герой, замученная фашистами.
 Матвеева, Лидия Владимировна (род. 1948) — советский и российский психолог.